Just Friends steht für:

 Just Friends (Lied), ein Song aus dem Jahr 1931
 Just Friends (Band), deutsche Popgruppe
 Just Friends, Originaltitel von Wild X-Mas, US-amerikanischer Spielfilm (2005)
 Just Friends (2018), niederländischer LGBT-Spielfilm (2018)